Kessen steht für:

 Kessen, ein Videospiel für PlayStation 2

Kessen ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Kessen (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Martin Kessen (* 1971), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Ralf Kessen (* 1960), deutscher Fußballspieler